Želeč est un toponyme qui peut désigner :

Želeč, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Želeč, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie